Reprezentacja Walii U-20 w rugby union mężczyzn – juniorski zespół Walii w rugby union. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialny jest Welsh Rugby Union, członek World Rugby oraz Rugby Europe. Uczestniczy w juniorskich mistrzostwach świata i Pucharze Sześciu Narodów U-20 od roku 2008, to jest od początku ich rozgrywania.

Został stworzony w celu uczestniczenia w Pucharze Sześciu Narodów U-20 oraz w organizowanych przez World Rugby turniejach – Junior World Championships i Junior World Rugby Trophy – zastępujących zlikwidowane mistrzostwa drużyn U-19 i U-21.

Turnieje

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona
 
 

U